TAILS – The Amnesic Incognito Live System − dystrybucja Linuksa oparta na Debianie.
 Miles „Tails” Prower – fikcyjna postać z gier video.